wakat (łac. vacat) – wolne, nieobsadzone stanowisko
 wakat na Stolicy Apostolskiej
 wakat w poligrafii
 „Wakat” – czasopismo
 wakat – ludowy instrument perkusyjny